Саат — фамилия. Известные носители:

 Берен Саат — турецкая актриса.
 Иоосеп Саат — советский историк, академик АН Эстонской ССР.
 Мари Саат — эстонская писательница.